Szwajcaria:
 Erlinsbach – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Aarau
 Erlinsbach – gmina w kantonie Solura, w okręgu Gösgen